Przedostanie zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 odbyły się 29 września w austriackim Hinzenbach.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrał reprezentant gospodarzy Gregor Schlierenzauer wyprzedziwszy o niespełna dwa punkty swojego rodaka Philippa Aschenwalda sklasyfikowanego na miejscu drugim. Trzecie miejsce w zawodach zajął Polak Piotr Żyła. W czołowej dziesiątce plasowali się także Dawid Kubacki (4. miejsce) i Maciej Kot (9. miejsce). Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wywalczyli również Kamil Stoch (15. miejsce), Jakub Wolny (24. miejsce) oraz Paweł Wąsek (38. miejsce). Do konkursu nie awansował Fin Arttu Pohjola, który sklasyfikowany został na ostatnim pięćdziesiątym pierwszym miejscu. Poza nim do konkursu awansu nie otrzymali zdyskwalifikowani Austriak Jan Hörl, Czech Vojtěch Štursa oraz Polak Aleksander Zniszczoł. Skakano z dziewiątej platformy startowej.

Konkurs indywidualny wygrał Dawid Kubacki z ponad trzypunktową przewagą nad Austriakiem Philippem Aschenwaldem. Trzecie miejsce na podium zajął Piotr Żyła straciwszy do miejsca wyżej dwa punkty. Z polskich zawodników w czołowej dziesiątce sklasyfikowany został Maciej Kot na miejscu piątym, który po pierwszej serii zajmował miejsce drugie. Punktowali również: Kamil Stoch (13. miejsce) oraz Jakub Wolny (24. miejsce). Paweł Wąsek skończywszy konkurs na czterdziestym trzecim miejscu nie zdobył awansu do serii punktowanej. Dwóch zawodników zostało zdyskwalifikowanych za nieprzepisowy strój, a byli to Szwajcar Andreas Schuler oraz Austriak Mika Schwann.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinzenbach będzie Werner Rathmayr oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem będzie, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmować się będzie Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 28 września 2019

Konkurs indywidualny – 29 września 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach
2019 w Austrii